Хуан од Арагона и Кастиље () је био друго од четворо деце Католичких краљева. Родио се у 28. јуна 1478. у Севиљи, а умро је 4. октобра 1497. у Саламанки. Био је престолонаследник Круне Арагона и Круне Кастиље, те је носио титулу принца од Астурије, као и принца од Хероне, војводе од Монблана, грофа од Сервере и господара Балагера.

Оженио се априла 1497. у катедрали у Бургосу са надвојвоткињом Маргаритом од Аустрије, кћерком цара Максимилијана I и Марије од Бургундије. Имали су само једно дете које је било мртворођено.
Шест месеци након венчања, умро је у Саламанки од туберкулозе. Након његове смрти, његова сестра, Изабела је била проглашена принцезом од Астурије и Хероне, то јест, престолонаследницом Круна Арагона и Кастиље.

Породично стабло 

Рођени 1478.
Умрли 1497.
Династија Трастамара
Принц од Астурије